Fontanès ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Fontanès (Gard)
 Fontanès (Hérault)
 Fontanès (Loire)